CFHR4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 578 амінокислот, а молекулярна маса — 65 351.

Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки